Aquest article detalla les comandes i lliuraments d'avions de la família Airbus A320neo.

Comandes per client (a 30 de desembre del 2016) 

 CFM = CFM International LEAP-1A, PW = Pratt & Whitney PW1000G, * = Motors sense definir

Referències 

Família Airbus A320
Llistes de transport